Чемпионат Белоруссии по шахматам 2008 прошёл с 10 по 22 января 2008 года в Минске.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Белоруссии по шахматам
2008 год в шахматах
Январь 2008 года
Спорт в Белоруссии в 2008 году